Westeuropaliga 2018/2019 steht für:

 Westeuropaliga 2018/2019 (Dressurreiten)
 Westeuropaliga 2018/2019 (Springreiten)